

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Thop“ beginnt.

Thop 



Thopa 
 Thopas, Johannes (1625–1700), niederländischer Maler

Thopi 
 Thopia, Helena, albanische Prinzessin

Thopp 
 Thoppil, James (* 1959), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kohima